Большой белый гусь () — подвид белого гуся (Anser caerulescens). От другого подвида белого гуся — малого белого гуся (A. c. caerulescens) — эти птицы отличаются в первую очередь большими размером и длиной шеи, а также другим ареалом: распространены в северной и восточной части Северной Америки.

Окраска 
В отличие от малого белого гуся встречается почти исключительно белая морфа: оперение целиком белое, кроме чёрных кончиков крыльев (представители крайне редкой «голубой» морфы имеют в основном тёмную окраску с белой головой, шеей и некоторыми перьями хвоста).

Примечания 

Гуси
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1927 году